Antonio Turra - médico e botânico italiano. 
 Paulo Turra - ex-futebolista brasileiro.
 Sérgio Turra - político brasileiro. 
 Francisco Turra - político brasileiro.